

Geografia Polski 
 Michałki – dawna gmina wiejska funkcjonująca pod zwierzchnictwem polskim w latach 1919-1920 na obszarze tzw. administracyjnego okręgu brzeskiego
 Michałki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Świedziebnia
 Michałki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno
 Michałki – wieś w woj. lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Rokitno
 Michałki – kolonia w woj. mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Sobolew
 Michałki – wieś w woj. podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie
 Michałki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Kozłowo
 Michałki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym

Geografia Białorusi 
 Michałki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Siehniewicze 
 Michałki – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie mozyrskim, w sielsowiecie Michałki

Geografia Ukrainy 
 Michałki – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie borodziańskim, w silskiej radzie Michałki

Literatura i media 
 Michałki – powieść Antoniego Langea z 1926 roku
 Michałki – program dla dzieci emitowany przez TVP w latach 80. Głosu postaciom użyczał Krzysztof Majchrzak.

Inne 
 Michałki – cukierki

Zobacz też 

 
 Kolonia Michałki (d. Michałki) – kolonia w woj. lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Rokitno	
 Dąbrowa-Michałki
 Stepna-Michałki